Kilkis (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Kilkis (regionale eenheid); een Grieks departement
Kilkis (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog